Dirivultidae är en familj av kräftdjur. Dirivultidae ingår i ordningen Siphonostomatoida, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Dirivultidae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Dirivultidae